Буанга, Дени — габонский футболист.
 Буанга — малайское пиратское парусно-гребное судно со свёртывающимися парусами из циновок.